Klippe har flere betydninger:

 Klippe (geologi) – en større, fast samling af geologisk materiale
 Klipper (eller clipper) – hurtig og flermastet sejlskibstype.

Se også
 Filmatisering – proces hvor film bl.a bliver klippet og redigeret
 Frisure – resultat af at blive klippet med en saks hos en frisør
 Grafisk brugerflade – hvor almindelig funktionalitet inkluderer "klippe, kopiere og indsætte" (cut'n paste)
 Klippeark – et ark papir eller karton med påtrykte figurer, der er beregnet til at blive klippet ud og eventuelt limet sammen
 Klippekort – oprindeligt et adgangskort, hvor der blev klippet et stykke af, hver gang det blev brugt
 Klipning (Beskæring) – f.eks. klippe hæk
 Plæneklipper – en maskine til at klippe græsplæne
 Saks – et hængslet redskab, der bruges til at klippe i forskellige materialer, som primært kunne være papir eller pap.